Джабагиев — ингушская фамилия. Известные носители:
 Джабагиев, Вассан-Гирей Ижиевич (1882—1962) — ингушский просветитель, социальный мыслитель, политический и общественный деятель.
 Джабагиев, Ижи — полный георгиевский кавалер.

 Джабагиева, Джаннет Вассан-Гиреевна (1915—1992) — писательница, участница Польского сопротивления.